El término La bohème puede aludir, en esta enciclopediaː

En la música

En la ópera
a La bohème, ópera de Giacomo Puccini;
a Anexo:Discografía de La Bohème, lista de las grabaciones de la ópera de G. Puccini;
a La bohème, ópera de Ruggero Leoncavallo;

En la música popular
a La Bohème, canción en francés de 1966;

Largometrajes

Para el cine
a La bohème, película de 1917, dirigida por Amleto Palermi;
a La bohème, película de 1923, dirigida por Gennaro Righelli;
a La Bohème, película de 1926, dirigida por King Vidor;
a La Bohème, versión cinematográfica de 2008 de la ópera de G. Puccini;
a La boheme (Mimi), película de 1935, dirigida por Paul L. Stein;
a La bohème (también conocida como La vie de bohème), película de 1945, dirigida por Marcel L'Herbier;
a La bohème, película de 1965, dirigida por Wilhelm Semmelroth y con diseño de producción de Franco Zeffirelli;
a La bohème, película-ópera de 1988, dirigida por Luigi Comencini; 
a La bohème, película del 2008, dirigida por Robert Dornhelm;

Para la televisión
a La bohème, película de 1974, dirigida por Jonas Cornell;
a La bohème, película de 1980;
a La bohème, grabación de 1982 (dentro de la serie "En Vivo desde el Metropolitan Opera House"), dirigida por Kirk Browning y con diseño de producción de Franco Zeffirelli; 
a La bohème, película de 1982, dirigida por Brian Large; 
a La bohème, película de 1986;
a La bohème, película de 1988, dirigida por Brian Large; 
a La bohème, película de 1993, dirigida por Geoffrey Nottage; 
a La bohème, película del 2002, dirigida por Brian Large; 
a La bohème, película del 2003, dirigida por Carlo Battistoni;

Cortometrajes

Para el cine
a La bohème, cortometraje mudo de 1912, dirigido por Albert Capellani;

¿Para internet?
a La Bohème, cortometraje del 2009, dirigido por Werner Herzog, con imágenes de habitantes de Etiopía y musicalizado con el dueto "O soave fanciulla" de la ópera de G. Puccini; forma parte del proyecto ideado por Sky Arts y por la Ópera Nacional Inglesa para difundir el gusto por la ópera.